Ґміна Осечна може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Осечна (Староґардський повіт) — сільська ґміна у Поморському воєводстві
 Ґміна Осечна (Лещинський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві